Ла Ембокада има више значења:

 Ла Ембокада (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Ембокада (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику